LaSalle (Metro de Montreal)
Lasalle (Gard)

Localidades

La Salle (Colorado)
La Salle (Illinois)
La Salle (Minnesota)
Condado de La Salle

La Salle (Saône-et-Loire)
La Salle (Vosges)

La Salle (Vale de Aosta)

Ou ainda:
La Salle-Prunet
La Salle-de-Vihiers
La Salle-et-Chapelle-Aubry
La Salle les Alpes

Desambiguações de topônimos